В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Короле́встве Испа́ния значится 48 наименований (на 2020 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 

42 объекта включены в список как культурное наследие, причём 18 из них признаны шедеврами человеческого созидательного гения (критерий i), 4 объекта включены по природным критериям, каждый из которых признан природным феноменом исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii), а также 2 смешанных объекта, один из которых также попадает под критерий vii. Кроме этого, по состоянию на 2016 год, 32 объекта на территории Испании находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Королевство Испания ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 4 мая 1982 года. Первые пять объектов, находящиеся на территории Испании были занесены в список в 1984 году на 8-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в хронологическом порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Испании в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

Примечания

См. также 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе

Ссылки 
 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия в Испании
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Испании

 
Испания
Списки:Испания